Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 2013 (met de officiële naam Coupe Rogers) werd gespeeld van 5 tot en met 11 augustus 2013. Het tennistoernooi werd gespeeld op hardcourtbanen van het Uniprix Stadium in de Canadese stad Montreal.

Het enkelspel werd gewonnen door Rafael Nadal. Hij versloeg in de finale Milos Raonic met 6-2 en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Alexander Peya en Bruno Soares. Zij versloegen in de finale Colin Fleming en Andy Murray met 6-4 en 7-6(4).

Het toernooi van 2013 trok 200.394 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Halve finale en finale

Eerste kwart

Tweede kwart

Derde kwart

Vierde kwart

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Montreal/Toronto
2013